Сэко:
 Сэко, Тосихико (род. 1956) — японский атлет.
 Сэко, Хиросигэ (род. 1962) — японский политик.
  — японское мифологическое существо, подвид каппы